Kogi – stan w środkowej Nigerii
 Kogi – plemię indiańskie zamieszkujące Kolumbię